

Définition de couillard au Moyen Âge 
Projette en hauteur des pierres en utilisant l'attraction terrestre à l'aide de poids, mais se recharge en très peu de temps.

Un couillard : arme du Moyen Âge

Un couillard : ornement typographique

Patronyme 
Couillard est un nom de famille attesté en France.

 André Couillard (17?-18?), légitimiste français ;
 Antoine Couillard (1505-1575?), poète français ;
 Antoine Couillard (15?-16?), colon français de Fort-Dauphin ;
 Antoine-Gaspard Couillard (1789-1847), seigneur, médecin et homme politique fédéral du Bas-Canada ;
 Arthur Couillard (1848-1905), romancier français ;
 Bérangère Couillard (1986-), personnalité politique française ;
 Émile Couillard (1880-1951), écrivain français, abbé au Mont-Saint-Michel ;
 Guillaume Couillard, sieur de L'Espinay (1591-1663), premier colon français à avoir été anobli en Nouvelle-France ;
 Julie Couillard (1969-), mannequin québécoise, protagoniste de l'affaire Bernier-Couillard ;
 Philippe Couillard (1957-), neuro-chirurgien, premier ministre du Québec de 2014 à 2018 ;
 Pierre Couillard (1911-1999), industriel nancéien (laiterie Saint-Hubert) ;
 Rolland Couillard (1925-1977), entrepreneur en construction et promoteur immobilier canadien.

Autres 
 Un couillard, est le surnom donné à un fauteuil de bureau de Style Louis XV ou de Style Régence ;

 Un couillard est un filet typographique mince qui sépare les textes dans une composition ou désigne un ornement typographique ;

 L'Affaire Bernier-Couillard est un scandale politique qui a éclaté au Canada au printemps 2008.

Notes et références

Liens externes 
 .

Patronyme normand